Helena — третій сингл My Chemical Romance з альбому «Three Cheers for Sweet Revenge».

«Хелена» це пісня американського рок-гурту My Chemical Romance, і третій сингл з їхнього другого студійного альбому, Three Cheers for Sweet Revenge. У тексті пісні вокаліст Джерард Уей висловлює почуття до своєї покійної бабусі, Elena Lee Rush (яку її друзі називають «Хелен», і через це він завжди думав дати їй псевдонім, «Хелена»).

Список композицій 
Version 1 (promotional CD)

Version 2 (CD and 7" vinyl)

Version 3 (CD)

Version 4 (digital download)

Чарти

Історія видання

Примітки 

Сингли за алфавітом
Сингли 2005
Пісні My Chemical Romance
Пісні 2005
Англомовні пісні
Рок-пісні
Травень 2005
Події 23 травня